Julian Knowle e Filip Polášek erano i detentori del titolo, ma Polášek ha deciso di non partecipare. Knowle ha giocato in coppia con Christopher Kas.

Jean-Julien Rojer e Horia Tecău hanno sconfitto in finale Tomasz Bednarek e Lukáš Dlouhý per 6-2, 6-2.

Teste di serie

  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (campioni)
  Jamie Murray /  John Peers (semifinale)

 Colin Fleming /  Jonathan Marray (quarti di finale)
 Oliver Marach /  Florin Mergea (quarti di finale)

Wildcard

  Ayoub Chakrouni /  Younes Rachidi (primo turno)

  Lamine Ouahab /  Mehdi Ziadi (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix Hassan II 2014
ATP World Tour 2014